Barnabaskirche oder St. Barnabas ist der Name der Kirchen, die zu Ehren des Apostel Barnabas erbaut sind. Patroziniumstag ist der 11. Juni.

Obschon einer der zwölf Apostel, sind Barnabaskirchen vergleichsweise selten.

Liste von Barnabaskirchen 
 … Kathedralen, Basiliken und andere Hauptkirchen

Australien 

Barnabaskirche auf der Norfolkinsel

Antigua und Barbuda 
 St. Barnabas Anglican Church, Liberta, Antigua

Deutschland 
 St. Barnabas Lübars (Möckern) in Sachsen-Anhalt
 St. Barnabas (Niedermörmter) in Kalkar

Italien 
 Chiesa di San Barnaba, Bidogno
 Chiesa di San Barnaba, Brescia
 Chiesa di San Barnaba, Florenz (Kirche des Stadtpatrons)
 Chiesa di San Barnaba, Genua
 Chiesa di San Barnaba, Mantua
  Basilica di San Barnaba, Marino, Latium
  Chiesa di San Barnaba, Mailand (Kirche des Stadtpatrons)
 Chiesa di San Barnaba, Modena
 Chiesa di San Barnaba, Parma
 Chiesa di San Barnaba, Rom
 Chiesa della Visitazione di Maria Vergine e di San Barnaba, Turin
 Chiesa di San Barnaba, Venedig

St. Kitts und Nevis 
 St. Barnabas Anglican Chapel, St. Kitts

Vereinigte Staaten 
 St. Barnabas Episcopal Church (North Carolina), im Greene County, US-Bundesstaat North Carolina
 St. Barnabas Episcopal Church (Arkansas), im Little River County, US-Bundesstaat Arkansas  
 St. Barnabas Episcopal Church (Iowa), im Lee County, US-Bundesstaat Iowa  
 St. Barnabas (Newark)
 St. Barnabas Episcopal Church (New York), im Rensselaer County, US-Bundesstaat New York

Vereinigtes Königreich 
  Kathedrale St. Barnabas in Nottingham
 St. Barnabas in Oxford-Jericho

Siehe auch 
 St. Barnabas-Kloster auf Zypern
 St. Barnabas Hospital in den Vereinigten Staaten

Weblinks 

Liste (Kirchen nach Patrozinium)